Az A57-es autópálya egy 26,7 km hosszúságú autópálya Olaszországban, Veneto régióban. Fenntartója a Concessioni Autostradali Venete és a Autovie Venete.

Útvonal

Források 

Olaszország autópályái
Velence közlekedése